Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 251001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 20 lipca 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

251001-251100

251101-251200

251201-251300

251301-251400

251401-251500

251501-251600

251601-251700

251701-251800

251801-251900

251901-252000

Przypisy 

Lista planetoid 251001-252000